WCF (organisatie) (World Cat Federation), voor katten
 World Curling Federation, de overkoepelende internationale organisatie voor de sport curling
 Water-cementfactor, verhouding water en cement in een betonmengsel
 Windows Communication Foundation, een onderdeel van het .NET Framework van Microsoft